Софрон (бл. 470 — бл. 400 до н. е.) — давньогрецький драматург, міміограф, який мешкав у Сіракузах.
 Софрон — державний діяч та полководець елліністичного періоду, котрий перебував на службі у Селевкідів та Птолемеїв.
 Витвицький Софрон (1819—1879) — греко-католицький священик, літератор, етнограф на Гуцульщині, посол до Галицького сейму.
 Софрон (Дмитерко) (1917—2008) — єпископ Івано-Франківський Української Греко-Католицької Церкви (1974—1997), василіянин.
 Софрон (Мудрий) (1923—2014) — єпископ Івано-Франківський Української греко-католицької церкви з 1997 по 2005 рік, василіянин.
 Недільський Софрон (1857—1917) — перший директор Коломийської української гімназії.
 Панченко Софрон Юхимович (1901 — ?) — український радянський діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання (з 1938).
 Шубін Софрон Борисович (1727—1778) — контр-адмірал, член Адміралтейської колегії, перший командир будівництва Херсонської фортеці.
Чоловічі імена грецького походження